BPR (motorfiets), een Zwitsers historisch motorfietsmerk
Basisadministratie Persoonsgegevens en Reisdocumenten, een agentschap van het Ministerie van BZK
Binnenvaartpolitiereglement
Business process reengineering